St. Francisville ou Saint Francisville peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 St. Francisville, une ville du comté de Lawrence dans l'Illinois.
 Saint Francisville, une ville de la paroisse de Feliciana Ouest en Louisiane.
 , une communauté non-incorporée du comté de Clark dans le Missouri.